Essa é uma lista com todos os campeões do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino, incluindo a Taça Brasil de Basquete Masculino (de 1965 a 1988-89), Campeonato Nacional de Basquete Masculino (1990 a 2008) e o Novo Basquete Brasil (2008-09 - atualmente). A lista inclui também os times que foram campeões das divisões inferiores do Campeonato Brasileiro Masculino e da Copa Nacional (Copa Super 8 de Basquete).

Divisão principal

Taça Brasil de Basquete (1965-1988/89)

Campeonato Nacional de Basquete (1990-2008) 

 O Mogi das Cruzes e o SC Corinthians Paulista firmaram uma parceria e disputaram duas edições do Campeonato Nacional em conjunto (2004 e 2005).

Novo Basquete Brasil (2008/09-) 

 A Universo e o EC Vitória firmaram uma parceria e disputaram três edições do Novo Basquete Brasil em conjunto (2015-16, 2016-17 e 2017-18).

Total (1965-) 

 O Mogi das Cruzes e o SC Corinthians Paulista firmaram uma parceria e disputaram duas edições do Campeonato Nacional em conjunto (2004 e 2005).
 A Universo e o EC Vitória firmaram uma parceria e disputaram três edições do Novo Basquete Brasil em conjunto (2015-16, 2016-17 e 2017-18).

Segunda divisão

Liga Nacional B (1996-1997)

Supercopa Brasil de Basquete (2011-2013) 
Após um período de hiato (2005 a 2010), a Supercopa voltou a ser disputada em 2011, sendo um torneio de acesso ao NBB.

Liga Ouro de Basquete (2014-2019)

Campeonato Brasileiro de Clubes (2021-)

Total (1996-)

Terceira divisão

Supercopa Brasil de Basquete (2014-2018) 
Após a criação da Liga Ouro de Basquete, em 2014, a Supercopa passou a equivaler à terceira divisão nacional até a sua extinção, em 2019, quando deu lugar ao Brasileiro de Clubes da CBB.

Campeonato Brasileiro de Clubes (2019) 
Em sua primeira edição, o Brasileiro de Clubes da CBB foi uma espécie de terceira divisão, ficando atrás do Novo Basquete Brasil e da Liga Ouro na pirâmide do basquetebol brasileiro.

Total (2014-2019)

Torneio classificatório

Supercopa Brasil de Basquete (1997-2004) 

Inicialmente, a Supercopa foi criada para ser um torneio classificatório ao Campeonato Nacional. Foi assim até a última edição antes do período de hiato.

Copa Nacional

Super 8 (2018-) 

Competições de basquetebol do Brasil
campeões
Vencedores de prémios de desporto